Буссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Буссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Буссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот